Pierce Butler kan syfta på bland andra:

* Pierce Butler (1744–1822), amerikansk politiker
 Pierce Butler (1866–1939), amerikansk jurist
 Pierce Mason Butler (1798–1846), amerikansk politiker